Æschne (prononciation : ) est un terme ambigu correspondant au nom vernaculaire donné à certaines libellules appartenant à trois genres différents de la famille des Aeshnidae.

Les espèces nommées æschne en France 
 Æschne affine – Aeshna affinis
 Æschne azurée – Aeshna caerulea
 Æschne bleue – Aeshna cyanea
 Grande æschne – Aeshna grandis
 Æschne isocèle – Aeshna isoceles
 Æschne des joncs – Aeshna juncea
 Æschne mixte – Aeshna mixta 
 Æschne subarctique – Aeshna subarctica
 Æschne paisible – Boyeria irene
 Æschne printanière – Brachytron pratense

Voir aussi 
 Agrion
 Libellule
 Demoiselle

Odonate (nom vernaculaire)
 
Nom d'insecte ambigu